Tetowo – wieś w Bułgarii obwodzie Ruse
 Tetowo – miasto w Macedonii Północnej